

Geografia 
 Czubatka – skała w Ojcowskim Parku Nrodowym
 Czubatka – skała w miejscowości Ryczów
 Czubatka – skała w miejscowości Ryczów-Kolonia
 Czubatka – skała we wsi Podzamcze będąca najwyższym wzniesieniem na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Czubatka – skała we wsi Rusocice w województwie małopolskim
 Czubatka – wzniesienie w Pieninach
 Czubatka – wzniesienie na Wysoczyźnie Elbląskiej
 Czubatka – wzniesienie w dolinie Noteci
 Czubatka – wzniesienie na wschodnim skraju Pustyni Błędowskiej w Kluczach

Inne 
 czubatka (sikora czubatka) – ptak z rodziny sikorowatych
 czubatka polska – polska rasa kur czubatych
 czubatka (Brachyscome) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 M/T „Czubatka” – polski lugrotrawler